Misetes är ett släkte av skalbaggar. Misetes ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Misetes